L'Amant (roman), een boek van Marguerite Duras
 L'Amant (film), de verfilming van de roman door Jean-Jacques Annaud